Enrico Dandolo henviser til:

 Enrico Dandolo (patriark) (død 1182) – patriark af Grado fra 1133 til sin død
 Enrico Dandolo (doge) (død 1205) – doge af Venedig fra 1192 til sin død
 Enrico Dandolo (patriot) (1827–1849) – italiensk patriot, aktiv indenfor Risorgimento